Världsmästerskapet i ishockey 1995 kan vara:

Världsmästerskapet i ishockey för herrar 1995
Juniorvärldsmästerskapet i ishockey 1995